El término blíster puede referirse:

En las ciencias de la salud
 a blíster, a un tipo de embalaje para medicamentos encapsulados;

En automovilismo
 a blistering, un problema técnico en neumáticos sometidos a condiciones extremas;

En música
 a Blister, un sencillo de la banda de rock alternativo Jimmy Eat World.